Служба общественной безопасности Литвы или VST (самоназвание: ) — это правоохранительная служба постоянной специальной готовности, назначением которой является восстановление и обеспечение общественного порядка в особых и чрезвычайных ситуациях, защита важных объектов и защита страны в составе вооружённых сил Литвы во время войны.

История

Истоки 
Истоки правоохранительных органов специального назначения Литвы восходят к вооруженным формированиям Трибунала Великого княжества Литовского. Межвоенным предшественником VST была Бригада местной армии (), созданная в феврале 1920 года, но распущенная через несколько лет.

Полки внутренней службы и полки общественной безопасности 
После восстановления независимости Литвы в 1990 году начались дискуссии на темы органов, которые будут обеспечивать функции по охране осуждённых, отбывающих наказание в тюрьмах, их сопровождению, подавлению тюремных бунтов, поиску беглецов. В результате дискуссий была поставлена ​​задача создать подразделение внутренней службы.

18 октября 1991 года был сформирован 1-й полк внутренней службы Министерства внутренних дел Литовской Республики. Его командиром был назначен полковник внутренней службы Сергеюс Мадаловас.

В целях оптимального размещения сил быстрого реагирования в Литве, более рационального использования средств на связь и транспорт в 1992 году 2-й батальон 1-го полка внутренней службы был реорганизован во 2-й полк внутренней службы. В 1997—2000 годах 2-й полк внутренней службы охранял Центр регистрации иностранцев.

В 2001 году Служба тюремной охраны полков внутренней службы была переведена под управление Департамента тюрем Литвы.

В 2002—2006 годах 2-й полк охранял бывшие резиденции президента, премьер-министра и иностранные дипломатические миссии в Турнишкес (часть города Вильнюс). Охрана этих объектов была взята на себя Департаментом охраны руководства.

В 2003 году полки внутренней службы были преобразованы в полки общественной безопасности, из состава которых были полностью исключены призывники. В этих частях стали служить только контрактники. 

В 2006—2007 годах полки внутренней службы  начали охранять Вильнюсский аэропорт (переданный из=под охраны взвода по защите стратегических объектов 8-ого отряда имени Округа «Великой борьбы»)и Каунасский аэропорт.

В 2007 году 1-й и 2-й полки общественной безопасности были объединены в Службу общественной безопасности, полки были преобразованы в части, а штаб Службы был размещён в Каунасе.

Служба общественной безопасности 
В 2008 году Служба общественной безопасности начала охрану Вильнюсского склада медикаментов Министерства здравоохранения Литовской Республики и каунасского железнодорожного туннеля. 

В 2009 году 2-й отряд имени Округа Дарюса и Гиренаса передал  под охрану Службе общественной безопасности лидувенайский мост, каунасский железнодорожный мост и субачюсскую топливную базу Литовского агентства нефтепродуктов.

В 2014 году клайпедская часть, созданная Службой общественной безопасностив ноябре того же года, приступила к охране Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

В 2016 году служба была реорганизована, и ее штаб был перенесен в Вильнюс. В том же году служба вместо частных охранных предприятий взяла на себя охрану Каунасскую гидроэлектростанцию, Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию  а также охрану здания Министерства иностранных дел Литовской Республики (переданную от литовской полиции). Охрану лидувенайского моста, каунасского железнодорожного моста и подразделения по хранению фармацевтических препаратов и медицинских резервов Центра по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Литовской Республики передали ЗАО "Gelsaugos" и частным охранным предприятиям.

В 2018 году охрана аэропорта Паланги был передан пограничной службе береговой охраны пограничной службы в 2019 году. Охрана Игналинской АЭС была передана пограничной службы. Это подразделение было преобразовано в Висагинасское отделение Службы общественной безопасности.

Структура 
В составе службы находятся следующие подразделения:
 Вильнюсская часть
 Каунасская часть
 Клайпедская часть
 Висагинская часть
 Команда быстрого реагирования и контратаки (ОRKA)

Примечания

Источники 

Нерегулярные войска Литвы
Правоохранительные органы Литвы
Жандармерия